Die Führungs- und Kommunikationssysteme des Bundesheers sind das Nachrichtenwesen der Österreichischen Streitkräfte.

Das Nachrichtenwesen des ÖBH besteht aus drahtgebundener und drahtloser Daten- und Fernsprechkommunikation. Im Unterschied zu anderen europäischen Streitkräften spielt die drahtgebundene Kommunikation und territoriale Richtfunkkommunikation in Österreich noch eine große Rolle. Innerhalb der Streitkräfte ist die Abteilung Informations- und Kommunikationstechnologie-Systeme (IKTS) zw. deren Vorgänger Abteilung Fernmelde- und Elektronisches Gerät (FMEG) für die Kommunikationssysteme zuständig.

Geschichte 
Beim ÖBH wurde für die drahtlose Kommunikation das AN/PCR-77-Funkgerät in den 1960er-Jahren eingeführt. Die Gerätefamilie wurde u. a. auch von den amerikanischen Streitkräften im Vietnam-Krieg eingesetzt. Später folgte in den 1970er Jahren das KFF-31/32/33-05.000.

Bis in die 1980er Jahre operierte das ÖBH vor allem mit drahtgebundener analoger Fernsprechkommunikation. 1990 wurde ein sogenannte Integrierten Fernmeldeinfrastruktur (IFMIN) eingeführt, die bis 2020 durch zivile Kommunikationstechnik erweitert wurde. IFMIN machte erstmals eine automatisierte Sprachübertragung auch zur Einsatzführung möglich. Die Datenübertragung im Richtfunk la zunächst bei 512 kbps und sollte dann auf 8 Mbps mit einer Upgrade-Möglichkeit auf 34 Mbps bis 2009 erhöht. Die Schweizer Streitkräfte betreiben ein System des gleichen Herstellers, und die Armeen bildeten eine bilaterale Arbeitsgruppe zur Abstimmung der technische Entwicklungen und zur Kostenreduktion.

Später wurden Anbindungen des IFMIN an das zivile Mobilfunknetz und Integrated-Services-Digital-Network-(ISDN-)Schnittstelle geschaffen.

Funksysteme 
Das ÖBH nutzt seit 2011 das Truppenfunksystem CONRAD () für verschlüsselte Sprach- und Datenkommunikation. Über ein  (RAP) kann das System an drahtgebundene Systeme angeschlossen werden. 5000 Funkgeräte in verschiedenen Varianten wurden vom deutschen Anbieter Telefunken RACOM (heute Elbit Systems) beschafft.

Der Rechnungshof (RH) berichtete 2015, dass die von Telefunken gekauften Geräte teurer geworden seien als geplant. Zudem seien sie verspätet geliefert worden. Auch sei fraglich, ob man die letztlich 85,87 Millionen Euro, statt geplanter 72 Millionen Euro teuren Systemkomponenten überhaupt alle brauche.

Im Bundesheer wies man die Kritik zurück, weil schon in den 1990er Jahren die österreichisch-ungarische Grenze ein Hotspot der Schlepper Kriminalität. Der militärischen Funkverkehr des ÖBH mit den KFF-31/32/33-05.000 habe damals von den Schleppern abgehört werden können.

CONRAD 
Kern des Systems sind zwei Grundgeräte, der Sendeempfänger RT-9101A und das Handheld CNR-710A. Zum System gehört die Software für Funknetzmanagement- und Schlüsselmanagementsysteme. Das System ist als VHF-Truppenfunksystem kompatibel mit anderen Streitkräften. Die Sprachverschlüsselung erfolgt durch 16kB-CVSD.

Einzelnachweise 

Bundesheer